Anchorena kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Anchorena (udde),

Argentina 

 Anchorena (ort), San Luis, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar